Tilurus – rodzaj ryb elopsopodobnych z rodziny łuskaczowatych (Notacanthidae).

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:

 Tilurus gegenbauri

Przypisy 

Łuskaczowate